A Primeira Divisão de 1987–88 foi a 54.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Análise da Temporada 
Numa temporada marcada pela primeira edição com 20 equipas, o FC Porto voltou a recuperar o título nacional, que era o 10.º título da história do clube. Após o título europeu no ano anterior, e apesar da saída do treinador Artur Jorge e do craque Paulo Futre, os portistas, agora liderados pelo jugoslavo Tomislav Ivić, arrancaram para uma época memorável ao vencerem o campeonato com grande distância em relação à concorrência direta. A juntar ao campeonato, os portistas venceriam a Taça de Portugal, a Supertaça europeia e a Taça Intercontinental, culminando um ciclo de ouro para o clube.

O SL Benfica, campeão em título, não conseguiu alcançar o objectivo do bicampeonato. Liderados pelo desconhecido treinador dinamarquês Ebbe Skovdahl, os benfiquistas tiveram um início de campeonato desastroso que acabou com qualquer esperança na revalidação do título nacional. Skovdahl iria ser substituído por Toni e, apesar de nunca pôr em causa o título do FC Porto, conseguiu guiar o Benfica a um respeitável 2.º lugar. A juntar a isto, Toni conseguiu guiar o clube à final da Taça dos Campeões Europeus, onde perderia contra o PSV nos penáltis.

A grande sensação da temporada foi o Belenenses que, guiados pelo brasileiro Marinho Peres, terminava em 3.º lugar, o que não ocorria desde dos anos 70. Esta classificação também significava o regresso do clube de Belém às competições europeias.

Por contraponto, o Sporting CP voltou a ter uma época abaixo do esperado, isto apesar de contar com o melhor marcador do campeonato Paulinho Cascavel, e ficava em 4.º lugar pelo segundo ano consecutivo.

Por fim, destacar a polémica do "Caso N'dinga", uma disputa que se iria arrastar nos tribunais nas duas décadas seguintes entre a Académica de Coimbra e o Vitória de Guimarães. A Académica queixava-se de irregularidades na inscrição do jogador do Vitória e que a vitória dos vimaranenses no jogo entre ambos teria que ser anulada, o que significaria que seria o Vitória a descer e não o clube de Coimbra. O caso arrastou-se nos tribunais e, embora numa primeira instância se tenha dado razão ao clube de Coimbra, a decisão final anulou a primeira sentença e a Académica perdeu o caso.

Equipas Participantes

Equipas, Estádios e Treinadores

Classificação Final

Tabela de resultados

Classificação por Jornada

Melhores Marcadores

Campeão

Plantel Campeão 

Futebol de 1987 em Portugal
Futebol de 1988 em Portugal